Foucartia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Jacquelin du Val 1854. Foucartia ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Foucartia